Женска одбојкашка репрезентација Јапана према званичној ранг листи ФИВБ (децембар 2006) заузима високо 6 место на свету. Први велики успех ове репрезентације био је освајање златне олипијске медаље на првим олимијским играма на којима је одбојка уведена као олимпијски спорт. То је било на Олимпијским играма у Токију 1964., када је у финалу победила фаворизовану репрезентацију СССР.

Успеси

Олимпијске игре

Светска првенства

Светски куп

Азијско првенство

Састав на светском првенству 2018. 
 Селектор: Куми Накада

Спољашње везе 

 Службени сајт ФИВБ

Јапан
Репрезентације Јапана
Одбојка у Јапану